Фолькер Фінке (нім. Volker Finke, нар. 24 березня 1948, Нінбург) — німецький футболіст.
 Фінке (герб) (Fincke, Finke) — шляхетський герб.
 Фінке Готліб Андрійович (нім. Gottlieb Finke; 1790, Варшава, Річ Посполита — 6 (18) листопада 1851, Київ, Київська губернія, Російська імперія) — купець.
 Генріх Фінке фон Оверберг (*Heinrich Vincke von Overberg, д/н — 29 червня 1450) — 36-й магістр Лівонського ордену в 1438—1450 роках.
 Отто Фінке (нім. Otto Finke; 24 вересня 1915, Паданг — 4 жовтня 1943, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гайнц Фінке (нім. Heinz Vinke; 22 травня 1920, Барбі — 26 лютого 1944, Ла-Манш) — німецький льотчик-ас нічної винищувальної авіації, оберфельдфебель люфтваффе.